«Поля́рная звезда́» — один из знаменитых алмазов, крупный алмаз, масса около 40 карат (8 грамм). Бесцветен, огранка круглая, бриллиантовая. Судьба алмаза с 1980 года неизвестна.

История 
Был найден в конце XVIII века в Индии, предположительно в россыпи на реке Кришна.

Оттуда он попал во Францию. Числился в списке драгоценностей французской короны, составленном в 1859 году.

По одной из версий Жозеф Бонапарт приобрёл алмаз у Мортона за , а после поражения своего брата Наполеона Бонапарта в 1815 году продал его.

Согласно альтернативной версии, из сокровищницы французской короны алмаз был перекуплен леди Детердинг, у которой его приобрела княгиня Татьяна Юсупова. Алмаз был в семье Юсуповых до Февральской революции 1917 года, когда князь Юсупов, бежавший от революционных волнений в Париж, продал алмаз фирме «Картье» в период между 1922 и 1925 годами.

В 1980 году «Картье» продала алмаз на женевском аукционе «Кристи» за . Дальнейшая история алмаза неизвестна.

При этом в апреле 2008 года на аукцион «Кристи» в Нью-Йорке был выставлен алмаз, который продавец акцентированно сравнивал в описании именно с «Полярной звездой», но вес этого алмаза составлял  (хотя допускается, что алмаз мог быть переогранён); кроме того, были и другие расхождения с описанием «Полярной звезды». «Двойник» в итоге был приобретён на том аукционе за  долларов США.

Источники и ссылки 
 Милашев В. А. Алмаз: легенды и действительность. — Ленинград: Недра. Ленингр. отд., 1976. — 112 с.: ил.
 Гусаров Андрей. Самые известные драгоценные камни: Алмаз «Полярная Звезда» (Polar Star Diamond) // Интернет-каталог «Ювелирные мечты» www.jewels-dreams.ru, 2012
 Алмазы Индии: «Флорентиец», «Шах Акбар» и другие

Знаменитые алмазы и бриллианты
Алмазы, найденные в Индии
Утраченные драгоценности